Velika nagrada Italije 1954 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1954. Odvijala se je 5. septembra 1954.

Umberto Maglioli  se je prvič v karieri uvrstil v stopničke, Luigi Musso je odpeljal prvo dirko v karieri, Giovanni de Riu edino, Jorge Daponte in Fred Wacker pa svojo zadnjo dirko.

Dirka 

|-
! 1
| 16
|  Juan Manuel Fangio
| Mercedes
| 80
| 2:47:47,9
| 1
| 8
|-
! 2
| 40
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 7
| 6
|-
! 3
| 38
|  Umberto Maglioli José Froilán González
| Ferrari
| 78
| +2 kroga
| 13
| 23
|-
! 4
| 12
|  Hans Herrmann
| Mercedes
| 77
| +3 krogi
| 8
| 3
|-
! 5
| 30
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 75
| +5 krogov
| 11
| 2
|-
! 6
| 42
|  Fred Wacker
| Gordini
| 75
| +5 krogov
| 18
| 
|-
! 7
| 10
|  Peter Collins
| Vanwall
| 75
| +5 krogov
| 16
| 
|-
! 8
| 26
|  Louis Rosier
| Maserati
| 74
| +6 krogov
| 20
| 
|-
! 9
| 18
|  Sergio Mantovani
| Maserati
| 74
| +6 krogov
| 9
| 
|-
! 10
| 28
|  Stirling Moss
| Maserati
| 71
| +9 krogov
| 3
| 
|-
! 11
| 8
|  Jorge Daponte
| Maserati
| 70
| +10 krogov
| 19
| 
|-
! Ods
| 34
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| 48
| Motor
| 2
| 
|-
! Ods
| 22
|  Luigi Villoresi
| Maserati
| 42
| Sklopka
| 6
| 
|-
! Ods
| 14
|  Karl Kling
| Mercedes
| 36
| Trčenje
| 4
| 
|-
! Ods
| 24
|  Roberto Mieres
| Maserati
| 34
| Vzmetenje
| 10
| 
|-
! Ods
| 20
|  Luigi Musso
| Maserati
| 32
| Prenos
| 14
| 
|-
! Ods
| 32
|  José Froilán González
| Ferrari
| 16
| Menjalnik
| 5
| 
|-
! Ods
| 6
|  Robert Manzon
| Ferrari
| 16
| Motor
| 15
| 
|-
! Ods
| 46
|  Clemar Bucci
| Gordini
| 13
| Prenos
| 17
| 
|-
! Ods
| 44
|  Jean Behra
| Gordini
| 2
| Motor
| 12
| 
|-
! DNQ
| 20
|  Giovanni de Riu
| Maserati
| 
| 
| 21
| 
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1954
1954